«Greatest Hits, Classic Remixes and Music Videos» — сборник лучших хитов шведской поп-группы Ace of Base, выпущен 14 ноября 2008 года компанией Playground Music.

Об альбоме 
Greatest Hits, Classic Remixes and Music Videos выпущен в формате двух CD-дисков и одного DVD-диска. Сборник включает в себя 16 старых песен группы, 13 ремиксов, а также 17 музыкальных клипов. В альбом вошли 2 новые версии песен группы «Wheel of Fortune» и «Don’t Turn Around». А также на iTunes появился новый ремикс на песню «Lucky Love».

Список композиций 
Greatest Hits
 «The Sign»
 «All That She Wants»
 «Wheel of Fortune»
 «Lucky Love»
 «Beautiful Life»
 «Happy Nation»
 «Life Is A Flower»
 «Don’t Turn Around»
 «Hallo Hallo»
 «Always Have, Always Will»
 «Cruel Summer (Big Bonus Mix)»
 «Unspeakable»
 «C’est La Vie (Always 21)»
 «Living In Danger»
 «Beautiful Morning»
 «Da Capo»

Classic Remixes
 «Wheel of Fortune 2009»
 «Don’t Turn Around 2009»
 «The Sign — The Remix»
 «Cruel Summer — Soul Poets House Bust»
 «Never Gonna Say I’m Sorry — Sweetbox Funky Mix»
 «Life Is A Flower — Soul Poets Night Club Mix»
 «All That She Wants — Madness Version»
 «Lucky Love — Raggasol version»
 «Travel To Romantis — Love To Infinity Master Mix»
 «C’est La Vie (Always 21) — Remix»
 «Happy Nation — Moody Gold Mix»
 «Hallo Hallo — Dub»
 «Living In Danger — D-House Mix — Short Version»
 «Beautiful Life — Lenny B’s House Of Joy Club Mix»
 «Megamix — Long Version»

Список композиций iTunes 
Greatest Hits
 «Lucky Love 2009»
 «The Sign»
 «All That She Wants»
 «Wheel of Fortune»
 «Lucky Love»
 «Beautiful Life»
 «Happy Nation»
 «Life Is a Flower»
 «Don’t Turn Around»
 «Hallo Hallo»
 «Always Have Always Will»
 «Cruel Summer (Big Bonus Mix)»
 «Unspeakable»
 «C’est La Vie (Always 21)»
 «Living in Danger»
 «Beautiful Morning»
 «Da Capo»
 «Whenever You’re Near Me»
 «Everytime It Rains»
 «Love In December»

Classic Remixes (Bonus Track Edition)
 «Wheel of Fortune 2009»
 «Don’t Turn Around 2009»
 «The Sign — The Remix»
 «Cruel Summer — Soul Poets House Bust»
 «Never Gonna Say I’m Sorry — Sweetbox Funky Mix»
 «Life Is A Flower — Soul Poets Night Club Mix»
 «All That She Wants — Madness Version»
 «Lucky Love — Raggasol version»
 «Travel To Romantis — Love To Infinity Master Mix»
 «C’est La Vie (Always 21)»
 «Happy Nation — Moody Gold Mix»
 «Hallo Hallo — Dub»
 «Living In Danger — D-House Mix — Short Version»
 «Beautiful Life — Lenny B’s House Of Joy Club Mix»
 «Megamix — Long Version»
 «Don’t Turn Around — 7» Aswad Mix"
 «Wheel of Fortune — Clubmix»

Classic Remixes Extended
 «The Sign — Ultimix»
 «The Sign — Dub Version»
 «All That She Wants — 12» Version"
 «Lucky Love — Frankie Knuckles Classic Club Mix»
 «Lucky Love — Amadin Remix»
 «Lucky Love — Armand’s British Nites Remix»
 «Lucky Love — Vission Lorimer Funkdified Mix»
 «Lucky Love — Lenny B’s Club Mix»
 «Happy Nation — Gold Zone Club Mix»
 «Everytime It Rains — Soul Poets Club Mix»
 «Life is a Flower — Absolom Short Edit»
 «Life is a Flower — Milk Long Edit»
 «Life is a Flower — Sweetbox Mix 1»
 «Wheel of Fortune — 12» Mix"
 «Hallo Hallo — Hitvision Radio Edit»
 «Hallo Hallo — Dub»
 «Beautiful Life — Junior’s Circuit Bump Mix»
 «Beautiful Life — Vission Lorimer Club Mix»
 «Beautiful Life — Uno Clio Mix»
 «Never Gonna Say I’m Sorry — Lenny B’s Club Mix»
 «Never Gonna Say I’m Sorry — Lenny B’s Organ-ic House Mix»
 «Don’t Turn Around — Turned Out Eurodub»
 «Don’t Turn Around — Groove Mix Extended»
 «Cruel Summer — Cutfather & Joe Mix»
 «Cruel Summer — Hartmann & Langhoff Short Mix»
 «Cruel Summer — KLM Club Mix»
 «Cruel Summer — Hani Num Club Mix»
 «Cruel Summer — Blazin' Rhythm Remix»
 «Whenever You’re Near Me — Strobe’s Radio Remix»
 «Whenever You’re Near Me — Strobe’s Lollipop Mix»
 «Whenever You’re Near Me — Nikolas & Sibley Dance Mix»
 «Living In Danger — Old School Mix»
 «Living In Danger — Principle Mix»
 «Living In Danger — Buddha Mix»
 «Beautiful Morning — Spanish Fly Radio Edit»
 «Beautiful Morning — Groove Radio Edit»
 «Unspeakable — Junk&Function/M12 Club Mix»
 «Unspeakable — Fairlite Radio Mix»
 «Unspeakable — Filur Radio Mix»
 «Travel to Romantis — Josef Larossi Mix»
 «Travel to Romantis — Love to Infinity Mix»
 «Travel To Romantis — Wold Mix»
 «Never Gonna Say I’m Sorry — Long Version»
 «Never Gonna Say I’m Sorry — Rock Version»

DVD 
DVD-диск включает в себя все клипы группы.

Клипы 
 «All That She Wants»
 «Wheel of Fortune»
 «Happy Nation»
 «The Sign»
 «Don’t Turn Around»
 «Living In Danger»
 «Lucky Love»
 «Beautiful Life»
 «Never Gonna Say I’m Sorry»
 «Life Is A Flower»
 «Cruel Summer»
 «Travel To Romantis»
 «Always Have, Always Will»
 «C’est La Vie (Always 21)»
 «Beautiful Morning»
 «Lucky Love (acoustic)»
 «Unspeakable»

Примечания 

Альбомы Ace of Base
Поп-альбомы
Альбомы ремиксов
Сборники 2008 года